Mare aux hippopotames peut désigner différents lieux:

 Mare aux Hippopotames, (Bala), Burkina Faso
 Mare aux Hippopotames, (Afito), Togo
 Mare aux Hippopotames, (Koumbeloti - Mango), Togo